Салтыки — название населённых пунктов в России:

 Салтыки — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Салтыки — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Салтыки — село в Орловском районе Орловской области.
 Салтыки — село в Ряжском районе Рязанской области.